Dill peut désigner :

Toponyme 

 Dill, ville allemande dans le land de Rhénanie-Palatinat.

Hydronyme 
 le Dill, rivière allemande dans le land de Hesse.

Prénom 
Dill est un prénom anglais épicène notamment porté par :
 Annie Scott Dill Maunder (1868-1947) astronome et mathématicienne nord-irlandaise ;
 Walter Dill Scott (1869-1955), psychologue américain.

Patronyme 

 Andrea Dill, plus connue comme Andrea Ypsilanti (1957-), femme politique allemande ;
 Bob Dill (1920-1991), joueur américain de hockey sur glace ;
 Clarence Dill (1884-1978), homme politique américain ;
 David L. Dill (1957-) informaticien américain ;
 Eric Dill (1981-), auteur-compositeur-interprète et guitariste américain ;
 Gary Dill (né vers 1946), grand maître américain du Bushido Kempo ;
 Herbert Dill (1908-1944), athlète allemand ;
 Jason Dill (1976-), skateboarder américain ;
 John Dill (1881-1944), maréchal britannique ;
 Ludwig Dill (1848-1940), peintre allemand ;
 Nathalia Dill (1986-), actrice brésilienne ;
 Robert Dill-Bundi (1958-), coureur cycliste suisse.

Pseudonyme 

 Dill, de son vrai nom Epíldio Barbosa Conceição (1974-), footballeur brésilien.

Botanique 
 Dill., abréviation botanique standard de Johann Jacob Dillenius.

Patronyme anglais
Patronyme allemand